

События 
 23 декабря — Убийство Дагоберта II в Стени, Лотарингия. Канонизирован.
 679—691 — Король всех франков Теодорих III.
 679/80 — 714 — Майордом Австразии Пипин Херстал (Геристальский).
 На вьетнамских землях Китай создаёт «Аннам дохофу» — (кит. 安南都护府, Ань нань ду ху фу, «Наместничество умиротворённого юга», англ. Protectorate General to Pacify the South).

Родились 
 Аль-Кумайт ибн Зайд — один из известнейших арабских поэтов периода раннего ислама.
 Захарий (папа римский).

Скончались 
 Абу Хурайра — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада.
 Альдгисл — король Фризии.
 Гунна — французская святая.
 23 декабря — Дагоберт II, король франков из династии Меровингов.
 Деодат Неверский — святой, епископ Неверский.
 Киара — дева ирландская.
 Элфвин (король Дейры) — король Дейры.
 Святая Этельдреда — англосаксонская святая.

См. также